Score (album)
Score (czasopismo)
SCORE (satelita)